La Recopa de Europa 1973-74 fue la decimocuarta edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 32 clubes representantes de sus respectivas federaciones.

La final, disputada a partido único, enfrentó al AC Milan, vigente campeón con el 1. FC Magdeburg en el Stadion Feijenoord, en Róterdam, donde vencieron los segundos por 2-0, siendo este el primer triunfo europeo de un equipo de la antigua República Democrática Alemana.

El Magdeburgo, sorprendente campeón, y en el que destacaban jugadores como Jürgen Sparwasser, Jürgen Pommerenke o Manfred Zapf, fue la base de la selección de fútbol de la RDA que disputó ese mismo año su primer y único Campeonato del mundo de fútbol, celebrado en la vecina República Federal de Alemania. A modo de curiosidad, cabe destacar que la vuelta de la semifinal que disputaron el cuadro alemán y el Sporting CP se jugó el 24 de abril de 1974, un día antes de que tuviera lugar la Revolución de los Claveles en Portugal, motivo por el cual el equipo lisboeta hubo de realizar un accidentado viaje de vuelta, calificado incluso de odisea, para regresar la capital lusa.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Final

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1973
Fútbol en 1974

Referencias